Prima guerra turco-veneziana – conflitto tra Repubblica di Venezia e Impero Ottomano avvenuto negli anni 1463-1479
 Seconda guerra turco-veneziana – conflitto tra Repubblica di Venezia e Impero Ottomano avvenuto negli anni 1499-1503
 Terza guerra turco-veneziana – conflitto tra Repubblica di Venezia e Impero Ottomano avvenuto negli anni 1537-1540
 Quarta guerra turco-veneziana – conflitto tra Repubblica di Venezia e Impero Ottomano avvenuto negli anni 1570-1573 (La guerra di Cipro)
 Quinta guerra turco-veneziana – conflitto tra Repubblica di Venezia e Impero Ottomano avvenuto negli anni 1645-1669 (La guerra di Candia)
 Sesta guerra turco-veneziana – conflitto tra Repubblica di Venezia e Impero Ottomano avvenuto negli anni 1684-1699 (La guerra di Morea)
 Settima guerra turco-veneziana – conflitto tra Repubblica di Venezia e Impero Ottomano avvenuto negli anni 1714-1718 (La seconda guerra di Morea)